

Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Балхаський район, Алматинська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Баянаульський район, Павлодарська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Жангалинський район, Західноказахстанська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Жарминський район, Абайська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, район імені Габіта Мусрепова, Північноказахстанська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Казалінський район, Кизилординська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Келеський район, Туркестанська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Курмангазинський район, Атирауська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Мактааральський район, Туркестанська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Панфіловський район, Жетисуська область
 Бірліцький сільський округ — адміністративна одиниця, Шуський район, Жамбильська область